US Open 2006 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 28 sierpnia a 10 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 126. edycja rozgrywek.

W roli obrońcy tytułu gry pojedynczej wystąpił Szwajcar Roger Federer i po raz kolejny go zdobył. Belgijka Kim Clijsters zrezygnowała z udziału w turnieju. Nową mistrzynią kortów Flushing Meadows została Rosjanka Marija Szarapowa. Zwycięzcami US Open Series w 2006 roku zostali Serbka Ana Ivanović i Amerykanin Andy Roddick – żadne z nich nie wywalczyło podwójnej premii za zwycięstwo zarówno w cyklu US Open Series, jak i turnieju US Open.

Amerykanin Andre Agassi po porażce w trzeciej rundzie po czterosetowym meczu z Niemcem Benjaminem Beckerem zakończył zawodową karierę.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 

US Open 2006
2006 w stanie Nowy Jork